Die Königsblume bezeichnet:

 häufig ein anderes Wort für die Pfingstrose
 seltener, jedoch häufig in Kreuzworträtsel vorkommend, ein anderes Wort für die Lilie